CPSU steht für:
 Communist Party of the Soviet Union, die englische Bezeichnung für die Kommunistische Partei der Sowjetunion
 Community and Public Sector Union, eine australische Gewerkschaft

Abkürzung